Contact steht für:
 Contact (Band), österreichisches Popduo
 Contact (Roman), Roman von Carl Sagan (1985)

Filme:
 Contact (1992), US-amerikanischer Kurzfilm von Jonathan Darby (1992)
 Contact (1997), US-amerikanischer Spielfilm von Robert Zemeckis, nach Carl Sagans Roman (1997)
 The Contact, südkoreanischer Film (1997)
 Contact (2009), australischer Dokumentarfilm von Martin Butler und Bentley Dean (2009)

Orte:
 Contact (Nevada), unincorporated community im Elko County, Nevada

Spiele:
 Contact (Computerspiel), Videospiel für Nintendo DS (2006)
 Contact (Legespiel), Kinderspiel von Ken Garland (1969)
 Contact – Signale aus dem Weltall, Spiel von Steffen Benndorf (2020)

Siehe auch:
 Contact Air, Fluggesellschaft
 Contact Improvisation, zeitgenössischer Tanzstil
 Contact Peak, Berg auf der Pourquoi-Pas-Insel in der Antarktis
 Contact Point, Landspitze am nördlichen Ende der Antarktischen Halbinsel
 First Contact, Begriffsklärung
 Kontakt, Begriffsklärung
 Radio Contact, belgisches Musik- und Nachrichtenprogramm
 Stiftung Contact, Stiftung für Suchthilfe